Mortenson ist der Familienname folgender Personen:

 Jay Mortenson (* 1966), US-amerikanischer Schwimmer
 Margaret Dorothea Mortenson (1903–1993), US-amerikanische Schriftstellerin
 Norma Mortenson, Geburtsname von Marilyn Monroe (1926–1962)

sowie der Firmenname:
 M A Mortenson Company ist ein von M A Mortensen 1954 in Minneapolis, Minnesota gegründetes Bauunternehmen. 

Siehe auch:
 Mortensen